Pevnost Boyard [boajár] může mít více významů:
 Pevnost Boyard – ochranná pevnost z 19. století u západního pobřeží Francie
 Klíče od pevnosti Boyard (Les Clés de Fort Boyard, zkráceně Fort Boyard) – francouzská televizní soutěž vysílaná z této pevnosti od roku 1990
 Pevnost Boyard (britská soutěž) (Fort Boyard) – britská verze televizní soutěže vysílaná od roku 1998
 Pevnost Boyard (česká soutěž) – česká verze televizní soutěže vysílaná od roku 2016
 Pevnost Boyard – super výzva! (Fort Boyard - Ultimate Challenge) – americká verze televizní soutěže vysílaná od roku 2011